El término Montante puede designar a:

En armas, a una de las principales especies de espada: Montante.
En álgebra lineal, al Método Montante para resolver matrices.
Al descubridor del Método Montante René Mario Montante Pardo.
En matemáticas financieras montante es el capital final de una inversión.
En instalaciones de edificios, la montante (en realidad la columna montante, y de ahí el género femenino) se refiere a los conductos verticales de distribución de fluidos (principalmente agua y gas) que son llevados a los pisos altos. La que se utiliza como bajada, en la Argentina se la conoce como colectora (pluvial y cloacal) de aguas servidas.
En náutica, montante forma parte del coronamiento de la popa de un barco.
En equitación, montante es una correa.